Jänessaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jänessaari, Sastamala, ö i sjön Kulovesi, 
 Jänessaari, Nådendal, ö i Skärgårdshavet, 
 Jänessaari, Åbo, stadsdel i Åbo, 
 Jänessaari, Salo, ö sjön Hirsijärvi, 

Robotskapade Finlandförgreningar